Gminy w Czechach:
 Pěnčín – gmina w powiecie Jablonec nad Nysą
 Pěnčín – gmina w powiecie Liberec
 Pěnčín – gmina w powiecie Prościejów